Маріо́н (, англійська вимова часто з наголосом на першому складі) — французьке жіноче (рідко чоловіче) ім'я, вважається похідним від Marie («Марі», «Марія»).

 Джордж Ф. Меріон (1860—1945) — театральний і кіноактор, режисер
 Джордж Меріон-молодший (1899 — 1968) — американський сценарист
 Жан-Люк Маріон ( 1946) — французький філософ, історик філософії і феноменолог, католицький богослов.
 Френсіс Маріон (1888—1973) — американська журналістка і письменниця, а також одна з найбільш відомих жінок-сценаристів XX століття.
 Шарль Меріон (1821—1868) — французький художник
 Шон Меріон (1978) — американський баскетболіст, форвард